Тениски турнир за мушкарце у конкуренцији парова на Летњим олимпијским играма 2016. одржан је на теренима Олимпијског тениског центра у Рио де Жанеиру, од 6. до 12. августа 2016. Учествовало је 64 играча из 26 држава.

Браћа Боб и Мајк Брајан су били браниоци титуле из 2012. али су одлучили да не учествују на турниру.

Први носиоци, француски пар Пјер-Иг Ербер и Никола Маи испали су већ у првом колу пошто су изгубили од колумбијске комбинације Кабал/Фара.

Рафаел Надал и Марк Лопез освојили су злато пошто су у финалу савладали румунску комбинацију Мерђа / Текау резултатом 6:2, 3:6, 6:4. Ово је било Надалово друго олимпијско злато пошто је у Пекингу 2008. тријумфовао у синглу.

У мечу за бронзану медаљу Американци Стив Џонсон и Џек Сок са 6:2, 6:4 победили су Канађане Данијела Нестора и Вашека Поспишила.

Распоред

Носиоци 

<ol start="1">
  Пјер-Иг Ербер /  Никола Маи (прво коло)
  Енди Мари /  Џејми Мари (прво коло)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес (четвртфинале)
  Гаел Монфис /  Жо-Вилфрид Цонга (прво коло)

<ol start="5">
  Флорин Мерђа /  Орија Текау ''(финале, сребрна медаља)
 ''' Марк Лопез /  Рафаел Надал (победници, златна медаља)
  Данијел Нестор /  Вашек Поспишил (полуфинале, четврто место)
  Роберто Баутиста Агут /  Давид Ферер (четвртфинале)

Жреб 
Легенда

 TRI = позив трипартитне комисије
 IP = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 PR = заштићено рангирање 
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Завршница

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту АТП 

Тенис на Летњим олимпијским играма 2016.